Chavo Guerrero, Sr. (1949-2017), catcheur américain d'origine mexicaine,
 Chavo Guerrero, Jr. (1970-/), fils du précédent également catcheur.